Frank Dormont (1967-), une personnalité du monde des affaires français et américain ;
 Jacques Dormont (1914-2005), un artiste peintre, un poète et un écrivain belge.

 Dormont, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis.